Тузак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Тузак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот